Le terme Route 177 peut désigner plusieurs routes :

 Route 177 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 177 en France